Chadwick A. ("Chad") Trujillo, född 22 november 1973, är medupptäckare av 136199 Eris.

Trujillo använder dator-mjukvara för att undersöka banan för flera transneptunska objekt (TNO), som ligger i utkanten av solsystemet. I slutet av augusti 2005 offentliggjordes att Trujillo, tillsammans med Michael E. Brown och David L. Rabinowitz hade upptäckt dvärgplaneten Eris. Detta var den första kända TNO som var större än Pluto (det visade sig dock år 2015 att den inte är större än Pluto). Senare under 2005 upptäcktes att planeten hade en måne.

Asteroiden 12101 Trujillo är uppkallad efter honom.

Lista på upptäckter 
 50000 Quaoar (med Brown)
 90377 Sedna (med Brown och Rabinowitz) - kanske det första kända objektet i det inre Oortmolnet.
 90482 Orcus (med Brown och Rabinowitz)
 136199 Eris (med Brown och Rabinowitz) 
 Makemake (med Brown och Rabinowitz)

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av CA Trujillo

Externa länkar 
 Trujillos CalTech-sida

Referenser 

Amerikanska astronomer under 2000-talet
Födda 1973
Män
Levande personer